Sclerozythia är ett släkte av svampar. Sclerozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sclerozythia